Венгерская рапсодия ()

 Венгерская рапсодия — самая известная из «Венгерских рапсодий» венгерского композитора Ференца Листа.
 Венгерская рапсодия — венгерский фильм режиссёра Миклоша Янчо 1979 года.
 Венгерская рапсодия — французский фильм режиссёра Петера Бернье 1954 года.
 Венгерская рапсодия — немецкий немой фильм режиссёра Ганса Шварца 1928 года.
 Венгерские рапсодии — цикл из 19 произведений для фортепиано Ференца Листа, основанный на темах венгерского музыкального фольклора.